Maelström – fenomeno mareale in Norvegia

Cinema 
Maelström – film del 2000 diretto da Denis Villeneuve

Personaggi e luoghi fittizi 
Maelstrom – regione dell'universo di Warcraft
Maelstrom – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Maelstrom – magia usata dalle streghe Edea Kramer e Artemisia in Final Fantasy VIII e da Ex Death in Dissidia 012 Final Fantasy
Maelstrom – albo di Dylan Dog del 1991

Televisione 
Tragico epilogo (Maelstrom) – episodio della terza stagione di Battlestar Galactica

Pagine correlate 
The Maelstrom